Сезон 1933/34 — двадцатый сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и тридцать четвёртый с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был англичанин Джек Рейнолдс. Домашние матчи в первой западной группе  команда проводила на стадионе «Хет Хаутен», а домашние встречи турнира чемпионов принимала на Олимпийском стадионе.

Сезон для команды начался 20 августа 1933 года с товарищеского матча против бельгийского клуба «Антверпен». В первой западной группе чемпионата клуб стартовал 17 сентября с гостевого матча с АДО. В матче 17-го тура амстердамцы дома обыграли ХФК и за три тура до окончания гарантировали себе первое место в первой западной группе и участие в финальной части чемпионата.

В турнире чемпионов соперниками «Аякса» стали победители четырёх других региональных групп — «», «Виллем II»,  и «Хераклес». Первую игру амстердамцы провели 18 марта 1934 года, одержав дома крупную победу на «Хераклесом» со счётом 9:1. В остальных семи матчах они выиграли три встречи, дважды сыграли вничью и потерпели два гостевых поражения. По результатам восьми матчей сразу три команды набрали по десять очков, поэтому для «Аякса», КФК и «Виллема II» был проведён дополнительный чемпионский плей-офф, матчи которого прошли на Олимпийском стадионе в Амстердаме. 

Первая встреча плей-офф состоялась 24 июня и завершилась победой «Аякса» над «Виллемом II» со счётом 4:1, а во втором матче 26 июля амстердамцы сыграли с КФК вничью 2:2. «Аякс» и КФК набрали по три бала, но за счёт разницы забитых и пропущенных голов титул чемпиона Нидерландов был присужден амстердамской команде. Лучшим бомбардиром клуба стал Пит ван Ренен, забивший 30 голов.

Клуб

Состав команды

Руководство

Чемпионат Нидерландов

Первый класс Запад I

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в Первом классе Запад I ().

Матчи 
Легенда

Турнир чемпионов

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в турнире чемпионов ().

Матчи 
Легенда

Плей-офф

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в чемпионском плей-офф ().

Матчи 
Легенда

Прочие матчи 
Легенда

Статистика игроков

Матчи и голы

Бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сезон на сайте afc-ajax.info
 Чемпионат Нидерландов на сайте eu-football.ru

1933/1934
Аякс